Константи́н Алекса́ндрович Кузнецо́в:

 Кузнецов, Константин Александрович (1907—1974) — метростроевец, лауреат Сталинской премии 1949 года.
 Кузнецов, Константин Александрович (1905—1985) — работник лесного хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.